Карта-схема – (англ. sketch-map; от греч. χάρτης — «карта» и σύστημα — «схема») – упрощённо-обобщённое картографическое изображение.

Особенности карт-схем 
 Низкая точность при прямых измерениях;
 Обобщённость и упрощённость содержания по сравнению с картой;
 Содержание ограничено элементами, важными для понимания её сюжета.

Создание карт-схем 
Создание карт-схем может производиться путём упрощения карт, их дальнейшей генерализации и стилизации под соответствующие цели.

Примечание 

Картография